Кленовая — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Маркушевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Раменский сельсовет.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 33 км, до центра муниципального образования Заречья по прямой — 19 км. Ближайшие населённые пункты — Дор-Сухонский, Раменье, Монастырская.

По переписи 2002 года население — 93 человека (41 мужчина, 52 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Кленовая в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района